Hans Bosshard ist der Name folgender Personen:

* Hans Bosshard (Journalist) (* 1935), Schweizer Journalist und Historiker
 Hans Bosshard (Fussballspieler) (* 1944), Schweizer Fußballspieler und -trainer
 Hans Heinrich Bosshard (1925–1996), Schweizer Forstwissenschaftler
 Hansjörg Bosshard (* 1940), Schweizer Leichtathlet 
 Hans Rudolf Bosshard (* 1929), Schweizer Buchgestalter, Lehrer und Autor